Bajić (ou Bajic) peut désigner :
 Branimir Bajić (1979-), footballeur bosnien ;
 Isidor Bajić (1878-1915), compositeur et pédagogue serbe ;
 Mane Bajić (1941-1994), footballeur yougoslave ;
 Mirko Bajić (1950-), homme politique serbe ;
 Riad Bajić (1994-), footballeur bosnien ;
 Stefan Bajic (2001-), footballeur français.